L'édition masculine 2013 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 8 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants 
 Fabio Fognini remporte le tournoi en simple en battant Philipp Kohlschreiber en finale. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, Facundo Bagnis et Thomaz Bellucci battent en finale Tomasz Bednarek et Mateusz Kowalczyk. Il s'agit de leur premier titre ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2013)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2013
ATP 2013
Tennis en Allemagne en 2013
Tennis en juillet 2013